Rising sun, (Sol Naciente), puede referirse a los siguientes artículos en Wikipedia:

 Sol naciente (novela) (1992), (Rising sun), novela de ciencia ficción de Michael Crichton.
 Sol naciente (película) (1993), (Rising sun), la adaptación para el cine de la citada novela de Crichton protagonizada por Sean Connery y Wesley Snipes.
 Rising Sun (1975), álbum de la cantante Yvonne Elliman.